Lotus 107 – samochód Formuły 1, zaprojektowany przez Chrisa Murphy'ego dla zespołu Lotus na sezon 1992. Był to pierwszy model Lotusa z półautomatyczną skrzynią biegów. Samochód posiadał aktywne zawieszenie i w zmienionych specyfikacjach (107B i 107C) był używany do sezonu 1994.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
 Informacje w serwisie f1wm.pl o modelach: 107, 107B oraz 107C

107